Weeping Willows (band), een Zweedse popband
Weeping Willow (The Verve), een lied van The Verve